Юда
 Юда, юда-самовила — в болгарской мифологии водяные вилы, соответствующие нашим русалкам.
 Юда (род) — родовое подразделение (ара) в составе башкир-таныпцев.